U 78 bezeichnet:
 SM U 78, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 78 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 die Linie U78 im Netz der Düsseldorfer Stadtbahn; siehe Liste der Düsseldorfer Stadtbahnlinien

U78